Vötter ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Vötter (* 1995), italienische Rennrodlerin
 Hans-Georg Vötter (1901–1943), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Katharina Vötter (* 1983), deutsche Schauspielerin